Het WTA-tennistoernooi van Doha (officieel Qatar Total Open) van 2018 vond plaats van maandag 12 tot en met zondag 18 februari in de Qatarese hoofdstad Doha. Het was de zestiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Khalifa International Tennis Complex.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijftien speelsters uit de top 20 deel.

Titelverdedigster Karolína Plíšková was het vijfde reekshoofd. Zij bereikte de derde ronde – daarin werd zij uitgeschakeld door kwalificante Catherine Bellis.

De als eerste geplaatste Deense Caroline Wozniacki bereikte de halve finale. Daarin verloor zij van de latere winnares.

Het zestiende reekshoofd, Petra Kvitová uit Tsjechië, won het toernooi. In de finale versloeg zij de als vierde geplaatste Spaanse Garbiñe Muguruza in drie sets. Kvitová wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Doha op haar naam te schrijven. Het was haar 22e WTA-titel, de tweede van 2018. Zij won US$ 591.750 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was als vijftiende geplaatst – zij kwam niet verder dan de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Abigail Spears en Katarina Srebotnik hadden zich niet als koppel voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Spears speelde samen met Alicja Rosolska, en Srebotnik met Shuko Aoyama – beide teams verloren meteen hun openingspartij.

Het eerste reekshoofd, Jekaterina Makarova en Jelena Vesnina, bereikte de kwartfinale. Daarin werden zij uitgeschakeld door Monique Adamczak en Ljoedmyla Kitsjenok.

Het ongeplaatste duo Gabriela Dabrowski en Jeļena Ostapenko won het toernooi. In de finale versloegen zij het als achtste geplaatste koppel Andreja Klepač en María José Martínez Sánchez in twee sets. Het was hun eerste gezamenlijke titel. De Canadese Dabrowski had daarnaast zes eerdere dubbelspeltitels met andere partners; de Letse Ostapenko twee.

De Belgische Elise Mertens en de Nederlandse Demi Schuurs bereikten de tweede ronde.

Geplaatste teams

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 

 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Doha 2018
Doha